Cratere Herschel – cratere lunare
 Cratere Herschel – cratere su Marte
 Cratere Herschel – cratere su Mimas